Molekulska formula -{C20H17F3N2O4}- se može odnositi na:

 Floktafenin
 Taskvinimod